Stanisław Witek (ur. 1960) – polski oszczepnik, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski
 Stanisław Witek (1932–2015) – polski chemik, profesor Politechniki Wrocławskiej
 Stanisław Witek (1924–1987) – polski ksiądz, profesor nauk teologicznych

Przypisy